Zamlača (Dvor)
 Zamlača (Vidovec)